

Localidades 
França
 Corbara (Alta Córsega)

Itália
 Corbara (Salerno)